Biografies:
 Prenom:
 Elies, profeta de l'Antic Testament
 Elies I de Jerusalem, patriarca de Jerusalem 
 Elies II de Jerusalem, patriarca de Jerusalem
 Elies III de Jerusalem, patriarca de Jerusalem
 Elies I del Maine (conegut com a Elies de la Flèche) comte del Maine
 Elies II d'Anjou, comte del Maine de la casa d'Anjou
 Elies de Carax, escriptor grec
 Elies de Creta, escriptor grec 
 Elies Ècdic, escriptor grec 
 Elies el Jove o Elies d'Enna, monjo del segle IX
 Elies el Monjo, monjo i escriptor grec 
 Elies el Filòsof,  escriptor grec 
 Elies Sincel·le, poeta llatí
 Elies (bisbe de Girona) vers l'any 853
 Elies de Parma (Biarritz, 1880 - Friedberg, 1959), cap de la Casa de Borbó-Parma i titular del Ducat de Parma
 Elies Barberà Bolinches (Xàtiva, 1970), poeta i actor valencià
 Feliu Elies i Bracons (Barcelona, 1878 - 1948), caricaturista, pintor, il·lustrador, crític d'art i escriptor
 Joan Elies Adell i Pitarch (Vinaròs, 1968), poeta,
 Elies Torres i Tur (Eivissa, 1944), arquitecte eivissenc
 Elies Rogent i Amat (Barcelona, 1821 – 1897), arquitecte 
 Cognom:
 Josep Elies, diversos personatges
 Xavier Elies, economista i integrant des de 1963 dels Setze Jutges
 Francesc Gras i Elies, escriptor català nascut a Reus el 1850
 Geografia:
 Turó de Sant Elies, muntanya del massís del Montseny
 Sant Elies de Vilamajor, ermita del municipi de Sant Pere de Vilamajor (Massís del Montseny)